RDT steht für:

 RDT info, ein Magazin zur europäischen Forschung
 Flugplatz Richard Toll, IATA-Code des Flughafens im Senegal
 Reinigungs-Desinfektions- und Trocknungsautomaten (Medizin- und Zahntechnik)
 Real Data Transport, ein Transport-Protokoll (Informatik)

 
RDT